Лев Давидович Шихваргер (1911 год, село Каменка, Королевство Румыния — дата и место смерти неизвестны) — колхозник, председатель колхоза «Новый путь» Меркенского района, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1911 году в селе Каменка, Королевство Румыния (сегодня — Глодянский район, Молдавия). В начале 30-х годов XX столетия переехал в Григориополь. В 1931 году окончил сельскохозяйственную школу, после чего стал работать агрономом в колхозе имени Ленина Григориопольского района. С 1937 года по 1941 год работал в управлении колхоза. После начала Великой Отечественной войны эвакуировался в Казахскую ССР, где стал работать в колхозе «Восток» Луговского района Джамбулской области. Потом перешёл на работу в колхозе «Новый путь» Меркенского района Джамбулской области. Через некоторое время был назначен председателем колхоза «Новый путь».

В 1945 году колхоз «Новый путь» под руководством Льва Шихваргера собрал 894,8 центнеров сахарной свеклы с участка площадью 19 гектаров. За эффективное руководство колхозом Лев Шихваргер был удостоен в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 медаль «Серп и Молот» (28.03.1948);
 орден Ленина (28.03.1948);
 медаль «За трудовое отличие» (09.04.1947).

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. — Алма-Ата, 1950. — 412 с.